Tetjana Lisenko – ginnasta sovietica e ucraina
 Tat'jana Lysenko – lanciatrice di martello russa